La palabra bambú puede referirse a

Botánica
cualquier especie de plantas de la subfamilia de las Bambusoideae, particularmente si tiene los tallos leñosos;
 cualquier especie de la tribu Bambuseae;
cualquier especie del género Bambusa;
Bambusa vulgaris, planta que produce los brotes de bambú;
Phyllostachys nigra, bambú negro;
Se ha manejado el nombre de bambú para designar solo a aquellas plantas que son utilizadas en construcción o bien a bambúes exóticos ornamentales.

Música
Bambú Mañalac, cantante y compositor filipino
Bambú, banda filipina liderada por Bambú Mañalac
Bambú es el título de una canción del disco de Miguel Bosé Los chicos no lloran (1990)

Cine y televisión
Bambú Producciones, productora española de televisión

Transporte
Bamboo Airways, línea aérea vietnamita
Bambú es una estación del metro de Madrid